La tentazione e il peccato (Out of Season) – film del 1975 diretto da Alan Bridges 
 Out of Season – album di Beth Gibbons del 2002
 Out of Season – film del 2004 diretto da Jevon O'Neill